Bokhandlerprisen (pol. Nagroda Księgarzy, także: Nagroda Księgarzy Norweskich) – norweska nagroda literacka przyznawana co roku przez Stowarzyszenie Norweskich Księgarzy.

Gdy nagrodę przyznano po raz pierwszy w 1948 roku Sigurdowi Hoelowi, nazwano ją Takk for boken; współczesną nazwę wprowadzono w 1981 roku. Od 1998 roku wyróżnienie mogą otrzymać także pisarze, którzy już wcześniej zostali nagrodzeni. Nominacje do Bokhandlerprisen może zgłosić każdy pracownik księgarni w Norwegii.

Laureaci 

Źródło

Przypisy 
 
 
 
 

Norweskie nagrody literackie
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019